Ambrósio ou Ambrósio de Milão (340-397) — padre latino e Doutor da Igreja
 Ambrósio de Alexandria (212-250) — professor e amigo do cristão Orígenes
 Ambrogio Traversari (†1439) — prior geral dos camaldulenses e considerado santo por eles, teólogo e filósofo de Florença
 Ambrósio (metropolita de Moscou) (1708-1771) — bispo ortodoxo russo, arcebispo de Moscovo
 Ambrósio Autperto — monge beneditino

Desambiguações de antropônimos